św. Kalikst I (zm. 222) – papież
 św. Kalikst (zm. 845) – męczennik z Samary
 św. Kalikst Caravario (1903-1930) – włoski salezjanin, misjonarz, męczennik